|-
| 40201 - ||  || 21 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 40202 - ||  || 24 septembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 40203 - ||  || 24 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 40204 - ||  || 23 septembrie 1998 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 40205 - ||  || 19 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40206 Lhenice ||  || 26 septembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 40207 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40208 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40209 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40210 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40211 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40212 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40213 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40214 ||  || 29 septembrie 1998 || Xinglong || 
|-
| 40215 - ||  || 21 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40216 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40217 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40218 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40219 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40220 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40221 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40222 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40223 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40224 - ||  || 23 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 40225 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40226 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40227 Tahiti ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 40228 - ||  || 12 octombrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 40229 - ||  || 14 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40230 Rožmberk ||  || 14 octombrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 40231 ||  || 14 octombrie 1998 || Xinglong || 
|-
| 40232 - || 1998 UD || 16 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 40233 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 40234 - ||  || 21 octombrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 40235 - ||  || 23 octombrie 1998 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40236 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40237 ||  || 11 noiembrie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 40238 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40239 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40240 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40241 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40242 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40243 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 40244 - ||  || 17 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 40245 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40246 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40247 - ||  || 11 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40248 - ||  || 12 decembrie 1998 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 40249 - ||  || 13 decembrie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 40250 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40251 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 40252 - ||  || 22 decembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 40253 - ||  || 17 ianuarie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40254 - ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || , 
|-
| 40255 - ||  || 12 februarie 1999 || Prescott || 
|-
| 40256 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40257 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40258 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40259 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40260 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40261 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40262 - ||  || 7 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40263 - ||  || 18 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40264 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40265 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40266 - || 1999 GS || 5 aprilie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40267 - ||  || 10 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40268 - ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 40269 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40270 - || 1999 JE || 6 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40271 || 1999 JT || 4 mai 1999 || Xinglong || 
|-
| 40272 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40273 - ||  || 13 mai 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 40274 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40275 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40276 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40277 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40278 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40279 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40280 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40281 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40282 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40283 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40284 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40285 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40286 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40287 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40288 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40289 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40290 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40291 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40292 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40293 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40294 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40295 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40296 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40297 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40298 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40299 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40300 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-